Macaco rhesus – scimmia
 9142 Rhesus – asteroide